Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1976 — тридцать шестой чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 1 по 28 октября в Тбилиси.

Финал — 18 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Актюбинск, Полтава, Тольятти — по 4 призёра из каждого полуфинала допускались в финал; по итогам 35-го чемпионата страны — Л. Белавенец и Т. Фомина; персонально — члены олимпийской сборной команды СССР — Н. Александрия, Н. Гаприндашвили, И. Левитина; по кандидатскому списку — Т. Живаева (Сергеева), Ц. Кахабришвили, Э. Эпштейн.

Чемпионат ознаменовался успехом молодых шахматисток. В борьбе за 1-е место решающей оказалась партия А. Ахшарумова — Л. Зайцева (2 тур), выиграв которую, лидерство захватила Ахшарумова, ставшая затем чемпионкой страны, — 12½ очков. 2-е м. заняла Эпштейн — 11½ очков. 3—4-е места разделили Александрия и Зайцева — по 11 очков.

Примечательные партии 
А. Ахшарумова — Л. Зайцева:
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Кc3 dxe4 4. Кxe4 Кf6 5. Кxf6+ exf6 6. Сc4 Сd6 7. Фe2+ Сe7 8. Кf3 0-0 9. c3 Лe8 10. 0-0 Кd7 11. Лe1 Кf8 12. Сe3 Сe6 13. Лad1 Сd5 14. b3 Кg6 15. Сxd5 Фxd5 16. c4 Фh5 17. Сc1 Крf8 18. Кe5! Фxe2 19. Кxg6+ fxg6 20. Лxe2 Сb4 21. Лxe8+ Лxe8 22. Крf1 Сc3 23. Сe3 Лd8 24. Крe2 Крf7 25. a3 Сb2 26. a4 Сc3 27. d5! cxd5 28. Сxa7 d4 29. Крd3 Крe6 30. Лc2 f5 31. Лc2 Сb4 32. Лe2+ Крf6 33. Сb6 Лd7 34. Лe8 Сd6 35. h3 Сe7 36. Лc8 Лd6 37. Лxd4+ Крe6 38. Крc3 Крd7 39. Лc5 Лe6 40. Лd5+ Крe8 41. Лe5 Лc6 42. b4 Крf7 43. Лb5 Лc7 44. Лe5 Лd7 45. Лd5 Лxd5 46. cxd5 Сh4 47. f3 Крe7 48. Сxg7 Крd6 49. Крc4 Сd8, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 41, 1976 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 2, январь 1977 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1976 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тбилиси
Октябрь 1976 года
Спорт в Грузии в 1976 году
Чемпионаты СССР в 1976 году
Шахматные турниры в Грузии